Freie Wirtschaft bezeichnet unter anderem:

 Teile der Wirtschaft, die nicht dem öffentlichen Dienst zuzurechnen und keine Privathaushalte sind
 Privatunternehmen
 Privatwirtschaft
 Vereinigung für freie Wirtschaft

Siehe auch:
 Freiwirtschaft
 Freie Marktwirtschaft
 Wirtschaftsordnung